Le tournoi Open du Texas 2012 est l'édition féminine 2012 du tournoi de squash Open du Texas qui se déroule du 17 au  à Houston. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA 25 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont huit têtes de série et quatre joueuses qualifiées.

En finale, la tête de série  Camille Serme l'emporte face à Joelle King.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open du Texas (squash)
 Saison 2012 de la WSA

Liens externes 

Compétition de squash à Houston
Sport aux États-Unis en avril 2012
Squash en 2012